|}

Weblinks 

Bad Sassendorf
!